Île Henderson (en  et en ) peut faire référence à plusieurs îles :
 Île Henderson, une île des îles Pitcairn ;
 Île Henderson, dans la barrière de Shackleton, en Antarctique ;
 Île Henderson, au sud de l'archipel de la Terre de Feu, au Chili ;
 Île Henderson, sur la rivière South Platte, dans le Colorado, aux États-Unis ;
 Île Henderson, sur le fleuve Ohio, dans le Kentucky, aux États-Unis.